Чемпионат Европы по баскетболу 2022, также известный под названием Евробаскет-2022 — 41-й чемпионат Европы по баскетболу. Начиная с 2017 года, континентальные чемпионаты стали проходить каждые четыре года (2017, 2021, 2025 и т. д.) и будут иметь систему квалификации, схожую с чемпионатом мира.

Изначально проведение турнира планировалось 2-19 сентября 2021 года, однако в апреле 2020 года ФИБА объявила о переносе мужского чемпионата Европы с 2021 на 2022 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Выбор места проведения 

Принято решение вновь провести турнир сразу в четырёх Европейских государствах. 15 июля 2019 года будут определены страны хозяйки турнира.

Страны, выразившие заинтересованность в проведении чемпионата 
  — Берлин, Кёльн
  — Прага
  — Тбилиси
  — Милан
 
 
 

15 июля 2019 года в Мюнхене определены четыре государства, которые примут чемпионат Европы 2021 года — Германия, Чехия, Италия, Грузия. Финальный раунд состоится Берлине.

Арены

Формат 
24 команды сыграют в четырёх группах из шести команд по одноматчевой круговой системе; четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, где начиная со стадии 1/8 финала будут выявлять победителя в одноматчевых противостояниях.

Квалификация

Жеребьёвка

Посев 

Полужирным текстом выделены хозяева предварительных групп, курсивным текстом выделены команды, которых выбрали хозяева в свою группу: Польша для Чехии, Литва для Германии, Эстония для Италии и Турция для Грузии.

Сборная Черногории заменила дисквалифицированную сборную России.

Составы

Предварительный раунд 
Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.

Группа A 
Место проведения: Тбилиси, Грузия

Группа B 
Место проведения: Кёльн, Германия

Группа C 
Место проведения: Милан, Италия

Группа D 
Место проведения: Прага, Чехия

Плей-офф

Итоговое положение команд

Символическая сборная 
 Самый ценный игрок турнира (MVP) —  Вилли Эрнангомес
 Самый ценный игрок финала —  Хуанчо Эрнангомес

Составы сборных — призёров чемпионата

Статистика

Статистика игроков 

Очки

Подборы

Передачи

Блок-шоты

Перехваты

Эффективность

Статистика команд

Очки

Подборы

Передачи

Блок-шоты

Перехваты

Эффективность

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евробаскета 2021

 
2022 год в баскетболе
Сентябрь 2022 года
2020-е годы в Тбилиси